Die Abkürzung BZO, bzo beziehungsweise B.z.O. steht für:

 den Flughafen Bozen
 Bozaba, eine Bangi-Ntomba-Sprache aus der Sprachfamilie der Bantusprachen
 Bedingung zweiter Ordnung, siehe Optimalitätskriterium

Siehe auch:

 Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ)

Abkürzung